A Equipe de Antígua e Barbuda de Copa Davis representa Antígua e Barbuda na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Antigua and Barbuda Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Antígua e Barbuda)

Antigua e Barbuda